

Шивіїнське сільське поселення — сільське поселення, Калганський район, Забайкальський край
 Шивіїнське сільське поселення — сільське поселення, Шелопугінський район, Забайкальський край